Het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) begeleidt startende ondernemers, die in de bijstand zitten op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De hoofdvestiging van het IMK staat in Woudenberg en verder heeft het bedrijf vestigingen verspreid over het hele land, waaronder in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Breda.

Het IMK adviseert onder andere de gemeentelijke sociale dienst over de uitvoering van het Bbz bij gevestigde ondernemers en wanneer een bijstandsgerechtigde startend ondernemer wil worden. Zo'n cliënt wordt dan ook begeleid door het IMK bij het maken van zijn ondernemingsplan en beantwoordt zo veel mogelijk vragen waar de cliënt tegenaan loopt. Ook worden er door het IMK workshops gegeven. IMK introduceerde in 2015 een cloud oplossing: Sociaal OndernemersLoket Online, SOLO. Een landelijke digitale voorziening voor de belangrijkste sociale ondernemersregelingen, Bbz en Ioaz, waarop alle Nederlandse gemeenten zich kunnen aansluiten. Deze bestaat uit een doelgroepscan en een digitaal intelligent inlichtingenformulier, waarmee een ondernemer zich kan melden bij de gemeente voor een Bbz/Ioaz aanvraag.

Het IMK is ook actief betrokken bij de uitvoering van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en haar rol in deze is niet onomstreden. Zo heeft het IMK ruim twee derde van de Nederlandse gemeenten, die het Bbz uitvoeren, als klant. De rol van het IMK beperkt zich niet alleen tot het verzorgen van levensvatbaarheidsonderzoeken in opdracht van gemeenten wanneer een gevestigde ondernemer of startende ondernemer een beroep doet op het Bbz, maar detacheert ook eigen medewerkers bij diezelfde gemeenten. De - gedetacheerde - IMK-medewerkers voeren voor de gemeenten de Bbz-procedure uit, hetgeen erop neerkomt dat een aanvraag een eerste beoordeling ondergaat of aanvraag in behandeling genomen kan worden. Hierbij worden niet alleen objectieve c.q. formele eisen getoetst, maar neemt de IMK-medewerker ook een beslissing of bijvoorbeeld het ondernemersplan de moeite is om verder te laten beoordelen. Bij een positief advies wordt de aanvraag in behandeling genomen en vaak wordt de opdracht om een haalbaarheidsanalyse uitbesteed aan het IMK. De conclusie van het IMK is vaak leidend en in de praktijk beoordeelt een gedetacheerde IMK-medewerker dan de kwaliteit van de haalbaarheidsanalyse van zijn/haar eigen werkgever. Critici menen dan ook dat waar ambtenaren als de "vierde macht" worden gezien, het IMK de "vijfde macht" binnen de gemeentelijke overheden is.

Externe links

Officiële website van het IMK

Arbeid in Nederland
Nederlandse organisatie